Mortagne (Vosges), Vosges
 Mortagne-au-Perche, Orne
 Mortagne-du-Nord, Noorderdepartement 
 Mortagne-sur-Gironde, Charente-Maritime
 Mortagne-sur-Sèvre, Vendée

Voorts:
 Mortagnekasteel, een kasteel te Bellegem